

Film
The Demon – film del 1918 diretto da George D. Baker
The Demon – film western del 1926 diretto da Clifford Smith

Personaggi
The Demon – personaggio interpretato da Gene Simmons nella band Kiss
The Demon – personaggio della lega WCW interpretato da Dale Torborg

Altro 
 The Demon – romanzo di Hubert Selby del 1976
 The Demon – serie a fumetti della DC Comics con protagonista Etrigan il demone